Осада форта Босежур (3—16 июня 1755 года) — эпизод Франко-индейской войны. Осада и взятие форта британскими войсками послужили началом наступления английских войск на Североамериканском континенте.

В 1750 году по распоряжению канадского губернатора Де ла Жонкьера было принято решение о строительстве форта Босежур () близ перешейка Чигнекто во французской Акадии. Форт был построен в 1751—1752 годах под руководством французских военных инженеров Гаспара-Жозефа де Лери и Луи Франке.

В 1755 году британское командование приняло решение захватить форт с целью овладения перешейком Чигнекто. 2 июня 1755 года британские войска под командованием подполковника Роберта Монктона на кораблях прибыли в бассейн реки Камберленд и высадились в устье небольшой реки Мисэгуш, разбив лагерь под стенами форта Лоуренс (). Численность британских войск составляла 270 регулярных солдат и 2000 ополченцев. В качестве опорного пункта английским войскам служил форт Лоуренс.

Британское наступление началось 3 июня. Переправившись через реку в местечке Понт-а-Бюо и выбив оттуда французские заслоны, 4 июня англичане начали строительство лагеря в Бют-а-Миранд () на подступах к форту. 12 июня англичане заняли удобную позицию в местечке Бют-а-Шарль и начали строительство укреплений и батарей для обстрела форта. Интенсивный обстрел форта длился с 13 по 16 июня, когда комендант форта Луи Дю Пон Дюшамбон де Вергор, понимая безнадёжное положение французского гарнизона, принял решение о капитуляции и передал форт англичанам, которые вскоре переименовали его в Камберленд ().

Печальным итогом победы британцев стало принятое британской администрацией решение о депортации франко-акадского населения области, прямо или косвенно помогавшего французским войскам во время конфликта (так, часть акадцев находилась в гарнизоне форта, защищая его совместно с французскими солдатами и индейскими союзниками). Осуществление акции было возложено на подполковника Монктона и его солдат. Депортация населения сопровождалась уничтожением их имущества англо-американскими властями.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Форт Босэжур,16 июня 1755 года

Сражения Семилетней войны
Сражения Великобритании
Сражения Франции
Североамериканский театр Семилетней войны
Осады XVIII века
Сражения 1755 года
Сражения по алфавиту